Heinz Liebscher ist der Name folgender Personen:

* Heinz Liebscher (Philosoph) (1931–2022), deutscher Philosoph 
 Heinz Liebscher (Chemiker) (1931–2021), deutscher Chemiker